

Persone
 Carl Flesch (1873-1944) – violinista ungherese
 Gerhard Flesch (1909-1948) – agente segreto tedesco della Gestapo
 János Flesch (1933-1983) – scacchista ungherese
 Maria Rosa Flesch, al secolo Margherita (1826-1906), suora tedesca, beata della Chiesa cattolica
 Siegfried Flesch (1872-1939) – schermidore austriaco

Altro
 Formula di Flesch – misura della leggibilità di un testo in inglese